Жиру́ ( или , также ) — французские топоним и фамилия:
Топоним
 Жиру () — муниципалитет во Франции.
Фамилия
 Жиру, Александр (; род. 1981) — канадский хоккеист.
 Жиру, Клод (; род. 1988) — канадский хоккеист.
 Жиру, Мария-Сюзанна (мадам Рослин; ; 1734—1772) — французская художница.
 Жиру, Матьё (; род. 1986) — канадский конькобежец, олимпийский чемпион (2010), вице-чемпион мира (2011) в командной гонке.
 Жиру, Оливье (; род. 1986) — французский футболист, чемпион мира (2018).
 Жиру, Раймон (; род. 1976) — канадский хоккеист.
 Жиру, Франсуаза (; 1916—2003) — государственный и политический деятель, писатель, сценарист и журналист, экс-министр культуры Франции.